Die Regierung Kampmann II (dän. regeringen Kampmann II) unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Viggo Kampmann war vom 18. November 1960 bis zum 3. September 1962 die dänische Regierung. Amtierender König war Friedrich IX.

Die Regierung Kampmann II war die 50. dänische Regierung seit der Märzrevolution und bestand aus der Socialdemokraterne und Det Radikale Venstre. Am 7. September 1961 gab es eine größere Kabinettsumbildung.

Kabinettsliste

Quelle 
 Statsministeriet: Regeringen Viggo Kampmann II

Siehe auch 
 Liste der Regierungen Dänemarks

Kampmann2
Kampmann2
Dänische Geschichte (20. Jahrhundert)
Politik 1960